Voglherd ist der Ortsname von

 Voglherd (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Voglherd (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Voglherd (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Vogelherd (Begriffsklärung)
 Vogelheerd